Love Is Alive – singolo di Joe Cocker del 1992
Love Is Alive – singolo di Lea Michele del 2017